Драфт НХЛ 1986 года состоялся 21 июня в монреальском «Форуме».

Процедура драфта 

Во время 23-го драфта НХЛ в 12-ти раундах было выбрано 252 хоккеиста. Первым номером драфта стал Джо Мёрфи, выбранный клубом «Детройт Ред Уингз».

Впервые с драфта 1983 года ни один европейский хоккеист не был выбран в первом раунде. Отсутствие европейцев компенсировали американцы – рекордные 7 мест в первом раунде и 63 всего в драфте. «Ванкувер Кэнакс» продолжили подписывать советских хоккеистов и, вслед за Игорем Ларионовым, «Кэнакс» закрепили за собой права на Владимира Крутова.

Итоги драфта 

В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 109;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 43,3;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 280;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 41;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 118;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 280.

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1986 года на The Internet Hockey Database

См. также 
Сезон НХЛ 1986/87

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1986 год в хоккее